XVI-й Чемпионат СССР по международным шашкам среди мужчин прошёл в Таллине по круговой  системе. В нём приняли участие 18 спортсменов. За победу давалось 1 очко, за ничью ½ очка и 0 за поражение. 

Чемпионом страны стал Андрис Андрейко. Второе место у Михаила Корхова, третье место занял Исер Куперман.

Итоговое положение

Ссылки 
 Статистика чемпионата на сайте KNDB

Мужчины 1970
Спортивные соревнования в Таллине
1970 год в шашках
Чемпионаты СССР в 1970 году